Freddy Foray (né en 1984), pilote français de motos ;
 Jean Foray (né en 1956), pilote français de motos et père de Freddy Foray ;
 June Foray (1917-2017), actrice américaine de doublage.
Patronyme français